Staiblin ist der Name von:

 Gerdi Staiblin (* 1942), deutsche Politikerin (CDU)
 Jasmin Staiblin (* 1970), deutsche Wirtschaftsmanagerin